Districte de Commewijne, districte del Surinam.
 Riu Commewijne, riu al nord del Surinam.